Heinrich Vogt – Neurologo tedesco (1875-1957).
Heinrich Vogt – Astronomo tedesco (1890-1968).